Клавиша Pause/Break ( «приостанавливать» и  «прерывать») — клавиша, предназначенная для прерывания текущего процесса. На клавиатуре обычно расположена в секции с клавишами Print Screen и Scroll Lock.

BIOS IBM-совместимых компьютеров давал этой клавише двойное назначение. Одиночное нажатие клавиши () приостанавливало работу компьютера, позволяя вглядеться в прокручивающийся листинг; это было актуально, пока компьютеры были небыстры. Для продолжения работы требовалось нажать любую клавишу. Нажатие вместе с  () посылало программе сигнал остановки (прерывание 1B16). Реагировать на это прерывание или нет — зависит от программы; как правило, консольные программы по нажатию  закрывались, программы со сложным интерфейсом никак на нажатие не реагировали.

Использование Break сегодня 
 Исходное значение клавиши — приостановка компьютера — работает только в момент самотеста BIOS и в простейших ОС наподобие DOS.
 А клавиши  и  работают в большинстве консольных интерфейсов и поныне, мягко прерывая текущий процесс. Программа может установить функцию «подчистки за собой», которая будет выполняться при нажатии этих клавиш.
 Программы автоматического переключения раскладки (Punto Switcher, X Neural Switcher) используют клавишу для перепечатывания введённого текста, так как в графических приложениях клавиша используется редко.
 В операционных системах Windows сочетание клавиш  вызывает окно свойств системы.
 В некоторых играх используется для постановки игры на паузу.